Norrbom eller Norrbohm är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Cecilia Norrbom (född 1988), svensk långdistanslöpare
 Gösta Norrbohm (1921–1986), svensk flygmilitär
 Olof Norrbohm (1843–1915), svensk sjömilitär
 Sven Norrbom (1889–1961), svensk skolman

Svenska efternamn